

Cinema 
 Afterglow – film del 1997 diretto da Alan Rudolph

Musica 
 Afterglow – traccia dell'album Wind & Wuthering dei Genesis del 1976
 Afterglow – album dei Crowded House del 1999
 Afterglow – album di Sarah McLachlan del 2003
 Afterglow – album dei Black Country Communion del 2013
 Afterglow – singolo di Tina Turner del 1987, dall'album Break Every Rule
 Afterglow – singolo dei The Mission del 1994
 Afterglow – singolo di Wilkinson del 2013
 Afterglow – album di Ásgeir del 2017
 Afterglow – singolo di Ed Sheeran del 2020